Haploskupina L0 je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Někteří vědci považují haploskupinu L0 za již zaniklou. Je považována za první odnož mitochodrální Evy. Vznikla v oblasti Afriky před zhruba 150 000 až 170 000 lety. Haploskupina L0 sestává ze čtyř hlavních větví (L0d, L0k, L0a, L0f). Všechny byly původně zatříděny jako haploskupiny L1d, L1k, L1a a L1f.

Haploskupiny L0d a L0k jsou zastoupeny mezi Khoisany v Jižní Africe.

Haploskupina L0a se vyskytuje především na jihovýchodě Afriky (25 % v Mosambiku).
Mezi Guinejci je zastoupena v rozsahu 1 % až 5 %. Zvýšený výskyt okolo 11 % byl zaznamenán u jednoho z místních kmenů - Balantů. Haploskupina L0a vznikla zhruba před 33 000 lety a je předpoklad, že do Guineje dorazila před 10 000 až 4 000 lety.

Haploskupina L0f se nachází řídce ve Východní Africe.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

L0